Cookova zátoka (Cook's Bay) má více významů:

 Cookova zátoka (Francouzská Polynésie) – zátoka na ostrově Moorea ve Francouzské Polynésii
 Cookova zátoka (Ontario) – zátoka na jezeře Simcoe v kanadském Ontariu
 Cookův záliv – záliv na Aljašce